

Aardrijkskunde
 Kole (Congo-Kinshasa), plaats in Congo-Kinshasa
 Kole (Indonesië), bestuurslaag in Indonesië
 Kole (Oeganda), plaats in Oeganda
 Kole (district), district in Oeganda

Fictie 
 Kole Weathers, fictief personage van DC Comics